
Ахиноама (Ахиноам; Ахиноамь; ; «брат благодати»; ) — имя двух женщин ветхозаветного повествования: единственной жены царя Саула и второй жены царя Давида. Некоторые исследователи предполагают, что они могут быть одним человеком.

Жена Саула 
Ахиноама — дочь Ахимааца (Ахимаас, «брат гнева») и жена царя Саула ().

Жена Давида 
Ахиноама — женщина из Изрееля, одна из жен Давидовых ().

Происхождение
Изреель () — название города в южной части колена Иудина, известного как родина Ахиноамы, жены Давида, матери Амнона (I Цар. XXV, 43 и др.); центр Изреельской долины.

Изреель, откуда происходила первая жена Давида — Ахиноама, лежал в восточной части Иудейского плоскогорья (Иош., 15, 56; I Сам., 25, 43; 27, 3 и др.). Название этого города встречается также в генеалогическом списке Иудина колена, в качестве имени одного из сыновей отца Этама (I кн. Хрон., 4, 3), откуда можно заключить, что или всё население этого города, или по крайней мере его большая часть принадлежала к роду Этама.

Пленница
Ахиноама вместе с другой женой Давида, Абигаиль, была уведена амалекитянами из осаждённого города Секелага (Циклага), но Давид догнал похитителей и освободил своих жён (I Сам., 27, 3, 6; 30, 2, 18).

Мать Амнона
Ахиноама была матерью старшего сына Давидова, Амнона, которого она родила в Хеброне ().

Примечания 

Персоналии XI века до н. э.
Персоналии X века до н. э.
Книга Самуила
Жёны Давида